Mecze Mistrzostw Świata w grupie A odbywały się w dniach 20, 21, 25 oraz 29 listopada.

Tabela 

Legenda:
 Pkt – liczba punktów
 M – liczba meczów
 W – wygrane
 R – remisy
 P – porażki
 Br+ – bramki zdobyte
 Br− – bramki stracone
 +/− – różnica bramek
 FP - fair play

Mecze

Katar – Ekwador 

Zawodnik meczu:
 Enner Valencia

Senegal – Holandia 

Zawodnik meczu:
 Cody Gakpo

Katar – Senegal 

Zawodnik meczu:
 Boulaye Dia

Holandia – Ekwador 

Zawodnik meczu:
 Frenkie de Jong

Holandia – Katar 

Zawodnik meczu:
 Davy Klaassen

Ekwador – Senegal 

Zawodnik meczu:
 Kalidou Koulibaly

Linki zewnętrzne 
 FIFA: Grupa A Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022